Aldudes, une commune française située dans le département des Pyrénées-Atlantiques ;
 Nive des Aldudes, un affluent de la Nive qui arrose la province basque historique de Basse-Navarre ;
 vallée des Aldudes ou vallée de Baïgorry, une vallée du Pays basque français dans les Pyrénées.